Die IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 18. bis 24. August 2019 in der russischen Stadt Tjumen stattfand. Es war die dritte Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U16-Junioren.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahm kein Spieler Teil.

Jungenturnier 

Weltmeister bei den Jungen wurde der Pole Antoni Kowalski, der im Finale Bulcsú Révész aus Ungarn mit 4:2 besiegte. Révész spielte zudem im Halbfinale gegen Umar Khan das mit 85 Punkten höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 42 Teilnehmer wurden in 8 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Mädchenturnier 

Im Finale des Mädchenturniers gewann Albina Leschuk aus Belarus mit 3:2 gegen die Russin Sofija Beldenko. Das mit 30 Punkten höchste Break des Turniers spielte die Inderin Manasvini Sekar in ihrem Gruppenspiel gegen Lilly Meldrum aus Australien.

Modus 
Die 12 Teilnehmerinnen wurden in 2 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Jungenturniers
 Offizielle Website des Mädchenturniers
 2019 World Under-16 Championship - Men bei CueTracker
 2019 World Under-16 Championship - Women bei CueTracker

2019
Snookerveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Tjumen
Billardturnier in Russland